Абарт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Абарт, Карл (1908—1979) — известный гонщик и конструктор.
 Абарт, Франц (1769—1863) — швейцарский скульптор.

См. также 
 Abarth — фирма-производитель спортивных автомобилей, основанная Карлом Абартом